Bossut ist die Bezeichnung von

Ort
 Bossut-Gottechain, Ortschaft in der Gemeinde Grez-Doiceau in Belgien

Personen
 Charles Bossut (1730–1814), französischer Mathematiker
 Louis Motte-Bossut, französischer Industrieller
 Sammy Bossut (* 1985), belgischer Fußball-Torwart

Siehe auch
 Bossuet